Regió i districte històric de Moçambic, vegeu Districte de Zambèzia
 Districte i província de Moçambic, vegeu Zambézia